Тарілка — посуд.
 Тарілки — музичний інструмент.
 Тарілка — квадратна пластинка з круглим отвором на кінці шаповальського лука.
 «Літаюча тарілка» — НЛО.

Див. також 
 Супутникова тарілка